Алан Смит може имати више значења:
 Алан Смит (фудбалер, 1921)
 Алан Смит (фудбалер, 1939)
 Алан Смит (фудбалер, 1949)
 Алан Смит (фудбалер, 1962)
 Алан Смит (фудбалер, 1966)
 Алан Смит (фудбалер, 1980)
 Алан Смит (атлетичар)